Римская матрона — представительница древнеримского общества.

 Имена
 Матро́на — женское имя латинского происхождения.
 Матрона Анемнясевская (1864—1936) — святая Русской православной церкви.
 Матрона Константинопольская
 Матрона Московская
 Матрона Петербургская
 Матрона Солунская
 Матрона (Алексеева) (1862—1938) — монахиня Русской православной церкви, преподобномученица.
 Матрона (Власова) (1889—1963) — святая Русской православной церкви, исповедница.
 Гидронимы
 Матрона и Матерна — древние названия французской реки Марна

См. также 
 Матрёна
 Матрона (святая)